Het Engelse woord voor kruisvaarder
 Mk VI Crusader, een Britse tank uit de Tweede Wereldoorlog
 Crusader (album van Saxon), album van de Britse heavymetalband Saxon
 Crusader (Chris de Burgh), album van de Ierse zanger Chris de Burgh
 Crusader (band), Belgische heavymetalband
 Crusader (televisieserie), televisieserie uit 1955–1956